Die Open Angers Arena Loire 2022 waren ein Tennisturnier der WTA Challenger Series 2022. Das in Angers ausgetragene Hartplatz-Hallenturnier der Kategorie WTA Challenger fand vom 5. bis 11. Dezember 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open Angers Arena Loire 2022 fand am  4. und 5. Dezember 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen haben sich qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Angers